El nombre de Ermita de San Sebastián es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Sebastián.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

España 
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Alhaurín el Grande, Málaga;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Almendral de la Cañada, Toledo;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Ayamonte, Huelva;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Bonares, Huelva;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Campillos, Málaga;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Carenas, Zaragoza;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la aldea de Mas de Jacinto, en el municipio de Castielfabib, Valencia;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Cazorla, Jaén;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Cella, Teruel;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Cervera del Maestre, Castellón;
 Ermita del Santo Cristo de San Sebastián (B.I.C. 12/01/1983), ermita en la localidad de Coruña del Conde, Burgos;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la ciudad de Elche, Alicante;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la ciudad de Granada, Granada;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Isla de La Toja, Pontevedra;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Magallón, Zaragoza;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Mairena del Alcor, Sevilla;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Moguer, Huelva;
 Ermita de San Sebastián (B.I.C. 8/3/2012),  ermita en la localidad de Mondéjar, Guadalajara;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Montehermoso, Extremadura;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Muniain de la Solana, Navarra;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Puebla de Vallbona, Valencia;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Rociana del Condado, Huelva;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Villanueva de Córdoba, Córdoba;
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de Vinaroz, Castellón

Puerto Rico 
 Ermita de San Sebastián, ermita en la localidad de San Germán, Puerto Rico;

Iglesias dedicadas a San Sebastián